Robbins puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Robbins (California).
 Robbins (Carolina del Norte).
 Robbins (Illinois).
 Robbins (Tennessee).

Personajes 
 Alexandra Robbins, periodista, profesora y escritora estadounidense.
 Daniel Robbins, programador estadounidense.
 Frank Robbins, historietista estadounidense.
 Frederick C Robbins, Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 1954.
 H. C. Robbins Landon, musicólogo estadounidense.
 Harold Robbins, escritor estadounidense.
 Jerome Robbins, coreógrafo, bailarín y director estadounidense.
 Lionel Robbins, economista británico.
 Tim Robbins, actor y director estadounidense.
 Tom Robbins, escritor estadounidense.
 Tony Robbins, autor y orador de auto-ayuda estadounidense.

Personajes ficticios 
 Al Robbins, de la serie CSI: Crime Scene Investigation.
 Arizona Robbins, de la serie Grey's Anatomy.
 Demelza Robbins, de la serie de libros de Harry Potter.